Змагання з танців на льоду на зимових Олімпійських іграх 2018 пройшли 19 та 20 лютого на Льодовій арені «Кенпхо».

Розклад 

Час UTC+9

Результати

Коротка програма 
Змагання в короткій програмі відбулись 19 лютого.

Довільна програма 
Змагання в довільній програмі відбулись 20 лютого.

Загалом 
Фігуристи розташовані згідно з їхньою сумарною оцінкою.

Примітки